Aura ori aura se poate referi la,

Geografie

Clădiri 

 Aura, mănăstire benedictină din localitatea Aura an der Saale, landul Bavaria, Germania și
 Aura (Toronto), o clădire cu apartamente scumpe din Toronto, Ontario, Canada.

Locuri 

 Aura (woreda), o diviziune administrativă din Etiopia;
 Aura, Finlanda;
 Aura an der Saale, Bavaria, Germania;
 Aura im Sinngrund, Bavaria, Germania;
 Aura, statul , ;
 Aura, statul , Statele Unite ale Americii și
 Aura Erbil, centrul orașului Erbil din Kurdistan-ul din Irak.

Râuri 

 Aura (Sinn), râu din Bavaria, Germania;
 Aura (Archipelago Sea), râu din sud-vest-ul Finlandei;
 Aura (Norvegia), râu din municipalitatea Nesset, Norvegia și
 Aurá River, râu din statul Maranhão, Brazilia.

Știință și medicină 

 Aura (simptom), simpton care este experimentat înainte de o durere de cap (migrenă);
 Aura (satelit), un satelit din seria NASA, Earth Observing System;
 1488 Aura, un asteroid din centura de asteroizi a Sitemului Solar;
 AURA, acronim pentru Association of Universities for Research in Astronomy;
 AuRA, acronim pentru Autonomous robot architecture și
 Halou, fenomen optic cunoscut și ca aură.

Muzică 
 Aura (născuta în 1971), căntăreață de estradă din Republica Moldova;
 Aura Dione (născută în 1985), cântăreață daneză, numită și Aura;
 Aura Lewis (născută în 1947),  cântăreață sud-africană, cunoscută și ca Aura;
 Aura Twarowska (născută în 1967), mezzo soprană de operă română;
 Aura Urziceanu (născută în 1946), cântăreață și compozitoare de jazz din România, adesea numită Aura;
 Aurra, grup de muzică soul al anilor 1980;
 AurA, formație de muzică rock;
 Aura (Asia album), album al formației Asia;
 Aura (CMX album), album al formației CMX;
 Aura (Miles Davis album), album al formației Miles Davis;
 Aura (The Alpha Conspiracy album), album al formației The Alpha Conspiracy;
 Aura (The Mission album), album al formației The Mission și
 "Aura" (cântec), din albumul albumul Artpop de Lady Gaga.

Ficțiune 

 Aura (.hack), personaj ficțional din franciza .hack;
 Aura (roman), roman de Carlos Fuentes;
 Princess Aura, personaj ficțional din Flash Gordon;
 Aura (Seiken Densetsu), spirit elementar din seriile Seiken Densetsu;
 Aura: Maryūinkōga Saigo no Tatakai, roman și un film anime și
 Aura, anumit fel de lumină puternică utilizată în seria de jocuri video Fire Emblem.

Computing 

 Avaya Aura, sistem de comunicare protocol pe {{Internet]], produs de Avaya;
 TVPaint, packet de software de animație distribuit sub numele Newtek Aura;
 Aura: Fate of the Ages, joc pe computer publiat de The Adventure Company și
 Aura Desktop Environment, temă utilizată de Chrome OS

Produse și mărci 

 Aura (brânză), brânză din Finlanda;
 Aura, numele unei mărci al companiei Bowers & Wilkins;
 Aura (telefon), un tip de telefon celular manufacturat de Motorola și
 Saturn Aura, marcă de automobil.

Altele 

 Aura clan, un clan tribal din Pakistan;
 Aurá (limbă), limbă dispărută din Brazilia;
 Aura (mitologie), zeiță greacă a brizei și a aerului proapăt;
 Aura (paranormal), câmp de radiație multicoloră din jurul ființelor vii (sau chiar a obiectelor);
 Aura (filozofie), concept filozofic utilizat de Walter Benjamin
 Finnish Maiden, personificarea unui spirit din etnologia Finlandei, uneori cunoscută ca Aura  și
 SM Aura Premier, mall din Filipine.

A se vedea și 

 "Aura Lea," un cântec din 1861 scris de W.W. Fosdick și George Poulton
 AURA (dezambiguizare)
 Auras, localitate în statul Uttar Pradesh din India și
 Lucario, un anumit personaj ficțional de tip Pokémon, înzestrat cu puterea aurei.

Dezambiguizare
Nume proprii